Короппи — неоднозначный гидроним в Муезерском районе Карелии:

 Короппи (озеро)
 Короппи (река)